Die kleine Hexe ist:
 Die kleine Hexe, Kinderbuch von Otfried Preußler (1957)
 Die kleine Hexe (1982), Silhouettenfilm der DEFA von Bruno J. Böttge und Manfred Henke
 Die kleine Hexe (1984) (Malá čarodějnice), tschechoslowakisch-deutscher Zeichentrickfilm von Zdenek Smetana
 Die kleine Hexe (2018), deutscher Spielfilm von Mike Schaerer
Siehe auch:
Kleine Hexe Klavi-Klack
Little Miss Magic – Die kleine Hexe